Лабуре () — французская фамилия. Известные носители:

 Лабуре, Гийом-Мари-Жозеф (1841—1906) — французский кардинал.
 Лабуре, Екатерина (1806—1876) — святая Римско-католической церкви, мистик.